Mohawk River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mohawk River (New York)
 Mohawk River (New Hampshire)
 Mohawk River (Oregon)